El Gran Premio de la República Checa de 1994 fue la undécima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 19 al 21 de agosto de 1994 en el circuito de Brno.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de la República Checa de Motociclismo